Esta é uma lista de vulcões ativo e extinto da Alemanha.

Alemanha

Vulcoes